Third, a Soft Machine 1977-es albuma
 Third, a Portishead 2008-as albuma
 Third Album, a The Jackson 5 amerikai együttes albuma